Pierre Voisin peut désigner :

 Pierre Voisin, homme politique français, maire du Havre (1945-1947) ;
 Pierre Voisin (1910-1987), journaliste français.